Isthmolongispora är ett släkte av svampar. Isthmolongispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Isthmolongispora